Анана́с:

 Ананас () — род плодовых растений семейства Бромелиевые.
 Ананас — фрукт, плод культурных сортов ананаса хохлатого.
 Ananas — свободная учётная платформа, разработана в России.
 Ананас — муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 «Ананасный манифест» — народное название манифеста о незыблемости самодержавия.
 «Ананасовый экспресс: Сижу, курю» — комедия Дэвида Гордона Грина (США, 2008).
 «Большой ананас» — достопримечательность в Австралии.